Il singolare del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ilija Bozoljac che ha battuto in finale Tomáš Cakl 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Ilija Bozoljac (Campione)
 Tomáš Cakl (finale)
 Assente
 Jan Mertl (semifinali)

 Grégory Carraz (primo turno)
 Viktor Troicki (quarti di finale)
 Simon Stadler (quarti di finale)
 Lars Übel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2006